Sputnik (rusko: »potnik«) je lahko:

 Sputnik (vesoljsko plovilo) - oznaka različnih vesoljskih plovil, izstreljenih v sklopu sovjetskega vesoljskega programa, med njimi:
 Sputnik 1, prvi umetni satelit v zgodovini
 Sputnik 2, drugi umetni satelit
 Sputnik virofag, podvirusni delec
 16260 Sputnik, asteroid
 Cepivo Sputnik V COVID-19, virusno vektorsko cepivo proti covidu-19